

Вішнев — гміна в Седлецькому повіті Мазовецького воєводства
 Вісьнев — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Вісьнев — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства